Smerek – potok w Bieszczadach Zachodnich
 Smerek – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Smerek – wieś w gminie Cisna, powiecie leskim, województwie podkarpackim